Martialis (deutsch: ‚zu Mars gehörig‘) steht für:
 eine Ameisengattung mit der einzigen Art Martialis heureka

Personen:
 Martial von Limoges, 1. Bischof von Limoges, 3. Jahrhundert
 Martialis (Heiliger), christlicher Märtyrer († 304)

 Martial, vollständig Marcus Valerius Martialis, römischer Epigrammatiker (40–102/104)
 Aulus Vicirius Martialis, römischer Konsul im Jahr 98
 Gaius Caelius Martialis, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gaius Sempronius Martialis, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Iulius Martialis, Offizier der Prätorianergarde unter Caracalla († 217)
 Lucius Caesius Martialis, römischer Konsul im Jahr 57
 Lucius Novius Crispinus Martialis Saturninus, römischer Suffektkonsul
 Marcus Annius Martialis, römischer Centurio
 Quintus Gargilius Martialis (Eques), römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Quintus Gargilius Martialis, römischer Autor im Bereich Gartenbau, 3. Jahrhundert
 Quintus Rammius Martialis, Gouverneur von Ägypten 115–117
 Titus Aelius Martialis, römischer Architekt

Orte:
 Martialis, Ort in Gallien, heute Volvic in Frankreich
 Martialis Pagus, ein Ort in Kampanien